Янко́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Янко Дмитро Григорович (1930) — український мистецтвознавець.
 Янко Звонимир (1932) — хорватський математик.
 Янко Микола Тимофійович (1912–2011) — педагог.
 Янко Наталя Дмитрівна (1962–2002) — український мистецтвознавець.
 Янко Олександр Петрович (1879–1938) — журналіст.

Українські прізвища